Bethanie Mattek-Sands e Mike Bryan erano i campioni in carica del torneo di doppio misto, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.

Martina Hingis e Leander Paes sono diventati campioni battendo in finale Sania Mirza e Ivan Dodig con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Jamie Murray (quarti di finale)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (finale)
  Kristina Mladenovic /  Pierre-Hugues Herbert (semifinale)
  Jaroslava Švedova /  Florin Mergea (secondo turno)

  Elena Vesnina /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Chan Yung-jan /  Maks Mirny (quarti di finale)
  Coco Vandeweghe /  Bob Bryan (quarti di finale)

Wildcard 

  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric (secondo turno)
  Mathilde Johansson /  Tristan Lamasine (primo turno)
  Alizé Lim /  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

  Chloé Paquet /  Benoît Paire (ritirati)
  Pauline Parmentier /  Julien Benneteau (primo turno)
  Virginie Razzano /  Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Parte bassa

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2016